Rehmat ist der Familienname folgender Personen:
 Indrias Rehmat (* 1966), pakistanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Faisalabad
 Khalid Rehmat (* 1968), pakistanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Quetta